Destinació de Turisme Familiar, certificació atorgada per la Generalitat de Catalunya a les destinacions turístiques que ofereixen atractius per a les famílies
 Dynamic Track Following, tecnologia de cinta de vídeo desenvolupada per Philips